El Cordobes (BZN), hit van BZN uit 1989
El Cordobés, Spaanse matador